Ženská dvouhra Abierto Mexicano Telcel 2020 probíhala na přelomu února a března 2020. Do singlové soutěže acapulského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla čínská tenistka Wang Ja-fan, kterou vyřadila krajanka Wang Si-jü v úvodním kole.

Vítězkou se stala sedmá nasazená, 27letá Britka Heather Watsonová, jež ve finále za 2.46 hodiny zdolala o deset let mladší kanadskou kvalifikantku Leylah Annie Fernandezvou po třísetovém průběhu 6–4, 6–7 a 6–1. Ve finále využila až desátý mečbol. Na okruhu WTA Tour si připsala čtvrté turnajové vítězství ve dvouhře a první v probíhající sezóně.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Abierto Mexicano Telcel 2020